Житваторокский мир (; ; ) — мирный договор, закончивший Тринадцатилетнюю войну между Австрией и Османской империей 11 ноября 1606 года.

Мир был заключён на 20 лет султаном Ахмедом I и герцогом Австрийским Маттиасом, несмотря на сопротивление императора Рудольфа II, брата Маттиаса.

По договору взамен ежегодной дани Австрия выплачивала османам единовременную контрибуцию, османы же воздерживались от набегов на австрийские владения в Венгрии.

Ряд историков полагает, что мир подразумевал признание равенства между султаном и герцогом.

История Словакии
Тринадцатилетняя война в Венгрии
Мирные договоры XVII века
Международные договоры Османской империи
Договоры по алфавиту
Международные договоры Австрии
Рудольф II